Bertozzi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bertozzi (* 1965), US-amerikanische Mathematikerin und Professorin an der University of California, Los Angeles; Schwester von Carolyn Bertozzi
 Carolyn Bertozzi (* 1966), US-amerikanische Biochemikerin und Professorin für Molekular- und Zellbiologie an der University of California, Berkeley
 Massimo Bertozzi (* 1951), italienischer Kunsthistoriker, Kunstkritiker, Kurator und Autor
 Nick Bertozzi (* 1970), US-amerikanischer Comiczeichner